500 Nocturnes est une course automobile d'endurance disputée sur le circuit automobile de l'Anneau du Rhin en Alsace.

Cette épreuve, enregistrée au calendrier de la FFSA, a lieu chaque année dans sa version moderne depuis 2015. Historiquement, la course des  était un rallye sur route ouverte à travers les vignes alsaciennes entre 1966 et 1996.

La version moderne regroupe un plateau de GT et de tourisme, la première voiture ayant bouclé les  remporte l'épreuve et met fin à la course. Plus de  se réunissent sur le circuit pour profiter de la course mais également des  de show au centre du circuit (concerts, défilés de mode, défilés de lingerie, cabarets, etc.)

Palmarès de l'épreuve

500 Nocturnes 2015 
Pole Position:

Nicolas Armindo sur Porsche 997 GT3 R en 1:18.983

 Classement final de l'épreuve
 Derdaele-Retera, Porsche 991 Cup, 135 tours;
 Debs-Frey, Ferrari F458 GT3, 26.886;
 Wauters-Stevens, Porsche 991 Cup, 133 tours;
 Van Uytsel-Bucher, Lamborghini Gallardo, 128 tours;
 Thiers-Thiers-Gerard, Ferrari F458 Challenge, 127 tours;
 Bortolami-Crisitini-Seemann, Ferrari F458 Challenge;
 Schell-Striebig, KTM X-Bow RR, 126 tours;
 Mezquita-Anthony, KTM X-Bow, 119 tours;
 Van der Horst-Van Deyzen, BMW M3 GT4, 116 tours;
 Colney-Hodino, Peugeot RCZ, 114 tours.

500 Nocturnes 2016 
Pole Position:

Julien Schell sur Corvette C6 GT3 en 1:20.752

Classement final de l'épreuve
 Max Bortolami / David Cristini / Mike Parisi Audi R8 LMS
 François Maraldi / Manu Bilz Porsche 991 GT3 Cup
 Patrick Harmuth / David Hodino Lamborghini Huracan
 Didi Gonzales / Sven Heyrowski / Arkin Porsche 991 GT3 R
Yann Ehrlacher / Alexis Anthony RCZ Cup
 Paul Lorrain / Fred Meistermann Caterham
 Philippe Spenle / Luc Remmy Porsche 993 Cup
 Guy Frey / Dorian Guldenfels Clio Cup
 Nicolas Koening / Steve Leiber Clio Cup
 Franck Seeman / Laurent Fuchs / Hans CA Lamborghini Huracan
Julien Schell Corvette C6 GT3
 Thierry Colney / Jérôme Schmitt Porsche 997 Cup
 « Papos » / Eric Pierre / François Kirmann RCZ Cup
 Clement Matheu / Mike Hansch / Nicolas A Porsche 997 GT3 R

500 Nocturnes 2017 
Pole Position :

Nicolas Armindo sur Renault RS01 en 1:22.220

 Classement final de l'épreuve
 Nicolas Armindo / Yann Ehrlacher Renault RS01 GT3
 Julien Schell / Joffrey De Narda / Patrick Harmuth Lamborghini Gallardo GT3
 Laurent Fuchs / Oliver Polzer / Martin Polzer Renault RS01 GT3
 Ferdinand Wernet / Christian Zeller Seat Supercopa
 Hervé Huber / Philippe Spenle Ferrari 458 GT3
 Christophe Muller / Luc Remmy Porsche 997 Cup
 Pascal Destembert / Serge Nauges Mitjet V6
 David Hodino / Michel DeRrue / Christophe Gutnecht Seat Supercopa
 François Denis / Olivier Dagorn Ginetta G55 GT4
 Jean-Claude Diebolt / David Caussanel Porsche 997 Cup
 Thierry Colney / Jérôme Schmitt Porsche 997 Cup
 Horst Kellermann / Michael Koch Seat Supercopa
 Marc Boithiot / Cédric Adam / Renato Tironi Clio Cup
 Robert Toutain / Christophe Berenguier Clio Cup
 Christophe Weber / Christophe Rousseau Porsche 996 Cup

Abandons
 Geoffroy Baltera / Robert Gelain / Alessandro Stancari Lamborghini Gallardo GT3
 Florian Pabst / Romain Sordi / Stéphane Bremard Porsche Cayman GT4
 Max Erni / Alfred Bilger 208 RC
 Julien Brichet / Didier Harous Mitsubishi Evo

500 Nocturnes 2018 
Pole Position  Yann Ehrlacher sur Renault RS01 GT3 en 1:20.901
Classement final de l'épreuve
 Joffrey De Narda / Nicolas Armindo / Yann Ehrlacher (FRA) Renault RS01 GT 3
 Franck Thybaud / Sébastien Chardonnet (FRA) Renault RS01 GT 3
 Jean-Claude Diebolt / David Caussanel / Julien Schell (FRA) Porsche 997 Cup GT
 Frederic Meistermann / Joachim Westermann (FRA) Caterham cosworth 260
 Manu BILZ / Allessandro Stancari (ITA) Lamborghini Huracan GT 3/O
 Thierry Colney / Florian Zingle (FRA) 308 Racing
 Luc Remmy / Christophe Muller (FRA) Porsche 997 Cup GT 3
 Laurent Fuchs / Paul Lorrain (FRA) Caterham cosworth 260
 Oliver Poler / Martin Polzer (CHE) Renault RS01 GT 3/O
 Ferdinand Wernet / Gereon Pannen (DEU) / Dchristoph Seat Supercopa
 Yannick Kessler / Florian Pabst (FRA) Porsche Cayman GT4 GT 3/O
 Christian Zeller / Franz Debruyne (DEU) / Kurst PFUNDS Seat Supercopa MK2 2
 Michel Derue / Olivier Dargorn (FRA) Ginetta G55 GT4 GT 2/
 Mike Lustemberger / Michel Barbe (FRA) / Nicolas Clio Cup
 Jerome Schmitt / Robert Toutain (FRA) Clio Cup
 Christophe Weber / Christophe Rousseau (FRA) Porsche 996 Cup GT 3/O
 Michel Walch / Victor Neumann (FRA) Seat Supercopa 2
 Horst Kellermann / Koch Michael (DEU) / Stéphane Seat Supercopa
 Hervé Huber / Philippe Spenle (FRA) Ferrari 458 GT
 Marc Boithiot / Cédric Adam (FRA) / David Kittler (FRA) BMW M3 E36

500 Nocturnes 2019 
Pole PositionYann Ehrlacher sur Renault RS01 GT3 en 1:21.125
Classement final de l'épreuve
Yann Ehrlacher (FRA) / Erwin CREED Renault RS01 GT 3
 Antoine JUNG / Sébastien PINAUD / Alessandro STANCARI Lamborghini Huracan ST EVO
 Julien SCHELL / David CAUSSANEL Ligier JS2R
 Thierry COLNEY / Florian ZINGLE Lamborghini Gallardo ST
 Joachim WESTERMANN / Fred MEISTERMANN Caterham Cosworth 280
 Jurgen VAN HOVER / Wim MEULDER / Olivier DONS Porsche 991 GT3 Cup
 Laurent FUCHS / Paul LORRAIN Caterham Cosworth
 Jorge DOMINGUES / Julien DE MIGUEL  Ligier JS2R
 Yannick KESSLER Porsche Cayman GT4 
 Tobias LENZ / Florian RAUCHENBERGER Caterham Cosworth 280 
 Olivier ESCHBACH / Guy FREY Renault RS01
 Ferdi WERNET / David FEHRENBACH Seat Supercopa
 Christian ZELLER / Horst KELLERMANN / Sylvain WARNECKE Seat Supercopa
 Franck LEISEN / Franck TIRONI BMW E36
 Stephan ENDERLIN / Christian WIDMER Caterham Cosworth 280
 Jérôme SCHMITT / Yoan BONATTO 308 Racing Cup
 Marc Boithiot / Cedric ADAM / David KITTLER BMW M3
 Alexandre TIETJE / Werner SCHNEIDER Caterham 
 Gérard HALO / Robert TOUTAIN 308 Racing Cup
 Reho WALTER / Lukas DESSERICH / Fredy BARTH Cupra TCR
 Michael PINTUS / Robin MECHLER BMW Série 3
 Wim MEULDER Porsche 991 GT3 Cup

Notes et références 

Compétition automobile en France
Épreuve d'endurance automobile
Sport automobile dans le Grand Est